Isotron bezeichnet
 ein Gerät zur Trennung von Uran-Isotopen, siehe Isotron (Physik)
 eine Antennenart, siehe Isotronantenne